Ford P100 var en pickup på basis af:

 Ford Cortina (1971–1987)
 Ford Sierra (1987–1992)